Eldblommor (Alonsoa) är ett släkte av flenörtsväxter. Eldblommor ingår i familjen flenörtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flenörtsväxter